Малиногорка:
 Малиногорка — посёлок в Козульском районе Красноярского края.
 Малиногорка — деревня в Козульском районе Красноярского края.